Cikalove (în ) este localitatea de reședință a comunei Cikalove din raionul Nîjnohirskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Cikalove era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Cikalove, Cikalove
Cikalove, Cikalove, Niîjnohirskiîi
Cikalove, Cikalove, Niîjnohirskiîi, Crimeea